Het BRSCC British Saloon Car Championship 1962 was het vijfde seizoen van het British Saloon Car Championship. Het kampioenschap begon op 14 april in Snetterton en eindigde op 1 september in Oulton Park. De Rhodesische coureur John Love werd de eerste niet-Britse BSCC-winnaar, met een Morris Mini Cooper en een Austin Mini Cooper, waarmee het de tweede opeenvolgende kampioenschapsoverwinning voor een Mini-coureur was na John Whitmore.

Kalender 
Winnaars van races met meerdere klassen in vetgedrukt.

* De laatste race op Brands Hatch volgde niet dezelfde klassenstructuur als de voorgaande evenementen. Er waren extra klassen met limieten van 1300cc en 1600cc die werden gewonnen door respectievelijk het Alan Foster/Andrew Hedges en Peter Procter/Peter Harper.

Kampioenschap

Klassement

Eindstand

Coureurs

Motors 

British Touring Car Championship naar jaar
Autosport in 1962